Givotia är ett släkte av törelväxter. Givotia ingår i familjen törelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Törelväxter
Givotia